Cette liste mentionne, par ordre alphabétique, tous les personnages, présents ou cités, que René Goscinny a utilisés dans les albums de bande dessinée qu'il a scénarisés et dans Le Petit Nicolas.

Certains personnages ont été créés par d'autres auteurs, mais Goscinny les a repris et les a rendus célèbres. Certaines personnes ayant réellement existé ont été reprises par l'auteur pour en faire des personnages de fiction. À ce titre, ils ne sont pas inventés mais bien mis en scène par René Goscinny.

A 
 Abraracourcix - (Astérix, plusieurs albums)
 Acidcloridrix - (Astérix, album Astérix légionnaire)
 Agecanonix - (Astérix, plusieurs albums)
 Agnan - (Le Petit Nicolas, plusieurs tomes)
 Alambix - (Astérix, plusieurs albums)
 Alceste - (Le Petit Nicolas, plusieurs tomes)
 Amérix - (Astérix, album La Serpe d'or)
 Amonbofis - (Astérix, album Astérix et Cléopâtre)
 Assurancetourix - (Astérix, plusieurs albums)
 Astérix - (Astérix, plusieurs albums)
 Athanase - (Le Petit Nicolas, tome Les Vacances du petit Nicolas)

B 
 Barbe Rouge - (Astérix, plusieurs albums)
 Belle Starr - (Lucky Luke, album Les Dalton se rachètent)
 Bertin - (Le Petit Nicolas, tome Les Vacances du petit Nicolas)
 Billy the Kid - (Lucky Luke, plusieurs albums)
 Bonemine - (Astérix, plusieurs albums)

C 
 Calamity Jane - (Lucky Luke, plusieurs albums)
 Calixte - (Le Petit Nicolas, tome Les Vacances du petit Nicolas)
 Clotaire - (Le Petit Nicolas, plusieurs tomes)

D 
 Dalton, Averell - (Lucky Luke, plusieurs albums)
 Dalton, Bill - (Lucky Luke, plusieurs albums)
 Dalton, Bill - (Lucky Luke, album Lucky Luke contre Joss Jamon)
 Dalton, Bob - (Lucky Luke, plusieurs albums)
 Dalton, Emmet - (Lucky Luke, plusieurs albums)
 Dalton, Grat - (Lucky Luke, plusieurs albums)
 Dalton, Henry - (Lucky Luke, album La Ballade des Dalton)
 Dalton, Jack - (Lucky Luke, plusieurs albums)
 Dalton, Joe - (Lucky Luke, plusieurs albums)
 Dalton, Les - (Lucky Luke, plusieurs albums)
 Dalton, Ma - (Lucky Luke, plusieurs albums)
 Dalton, William - (Lucky Luke, plusieurs albums)

E 
 Eudes - (Le Petit Nicolas, plusieurs tomes)

F 
 Falbala - (Astérix, plusieurs albums)

H 
 Haroun El Poussah - (Iznogoud, plusieurs albums)

I 
 Idéfix - (Astérix, plusieurs albums)
 Ielosubmarine - (Astérix, plusieurs albums)
 Iznogoud - (Iznogoud, plusieurs albums)

J 
 Jacquot - (Jacquot le mousse, album Les Archives Goscinny, tome IV)
 James, Frank - (Lucky Luke, album Jesse James)
 James, Jesse - (Lucky Luke, album Jesse James)
 Jamon, Joss - (Lucky Luke, album Lucky Luke contre Joss Jamon)
 Jehan - (Jehan Pistolet, album Corsaire prestigieux)
 Joachim - (Le Petit Nicolas, plusieurs tomes)
 Junior, Luc - (Luc Junior, plusieurs albums)

L 
 Léonce - (Le Petit Nicolas, tome Joachim a des ennuis)
 Luc Junior - (Luc Junior, album Les Bijoux volés)
 Lucien - (Le Petit Nicolas, tome Les Vacances du petit Nicolas)

M 
 Moutonet, Commandant - (La Famille Moutonet, album Les Archives Goscinny, tome I)

N 
 Nenjetépus, Gracchus - (Astérix, plusieurs albums)
 Nicolas - (Le Petit Nicolas, plusieurs tomes)
 Numérobis - (Astérix, album Astérix et Cléopâtre)

O 
 Obélix - (Astérix, plusieurs albums)
 Oumpah-Pah - (Oumpah-Pah, plusieurs épisodes)

P 
 Panoramix - (Astérix, plusieurs albums)
 Pâte Feuilletée, Hubert de la - (Oumpah-Pah, plusieurs épisodes)
 Pistolet, Jehan - (Jehan Pistolet, plusieurs albums)
 Pistolin - (Pistolin, album Les Archives Goscinny, tome II)
 Pompon - (Modeste et Pompon, album Modeste et Pompon)
 Poussif - (Poussin et Poussif, album Les Archives Goscinny, tome I)
 Poussin - (Poussin et Poussif, album Les Archives Goscinny, tome I)

R 
 Rantanplan - (Lucky Luke, plusieurs albums)

S 
 Spaghetti - (Spaghetti, plusieurs albums)
 Spring, Jerry - (Jerry Spring, plusieurs albums)

T 
 Tric, Monsieur - (Monsieur Tric, album Les Archives Goscinny, tome I)
 Triple Patte - (Astérix, plusieurs albums)

V 
 Valentin le vagabond - (Valentin le vagabond, album Valentin et les autres)

Annexe

Bibliographie 
 .

Goscinny
René Goscinny